Benferri kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benferri (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benferri (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar